Анато́лий Шу́бин:
 Шубин, Анатолий Алексеевич (род. 1952) — советский и российский художник, сценограф.
 Шубин, Анатолий Николаевич (1938—2008) — советский и российский менеджер, инженер.
 Шубин, Анатолий Павлович (1923—1979) — Герой Социалистического Труда, механизатор.